Out of My Mind – singolo di B.o.B
 Out of My Mind – singolo dei Duran Duran